Cristian Ojeda puede referirse a:

 Cristian Ojeda, futbolista argentino de Talleres.
 Cristian Ojeda, exfutbolista colombiano.